

Саммерфілд — місто, штат Канзас
 Саммерфілд — місто, штат Північна Кароліна
 Саммерфілд — селище, штат Іллінойс
 Саммерфілд — селище, штат Огайо
 Саммерфілд — переписна місцевість, штат Меріленд